István Tóth puede referirse a las siguientes personas:

István Tóth (futbolista) (1891-1945), futbolista húngaro;
István Tóth (luchador) (1951-), luchador húngaro;
István Tóth (piragüista), piragüista húngaro.